Арстанбек Бейшеналиевич Абдылдаев (; 28 апреля 1958 года, село Дыйкан, Ат-Башинский район, Нарынская область, Киргизская ССР, СССР) — киргизский политик, индивидуальный предприниматель и государственный деятель. Кандидат в президенты Киргизии на выборах 2011, 2017 и 2021 годов.

Биография

Образование 
1986 году с отличием окончил ПТУ № 32 села Ат-Баши. 1996 по 2002 год — окончил Киргизский Государственный Университет по специальности «Экономист».

Опыт работы 
2 года служил в Советской Армии, дослужился до заместителя командира взвода. 1988 по 1993 год — продавец в Ат-Башинском райпотребсоюзе; 1994 по 2000 год — руководитель киргизско-китайского предприятия в г. Бишкек; С 2000 года по настоящее время он является основателем и генеральным директором ООО «Аурдин», которое занимается продажей нефтепродуктов и имеет несколько АЗС. Он также возглавляет политическую партию «Эл учун» (За народ).

Личная жизнь 
Женат, имеет четверых детей. Владеет киргизском и русском языками.

Прочее 
Вместе с Мирланом Асакеевым и Александром Паком прославился высказыванием "Зима не будет". Также называл Путина "Сложный биоробот".

Примечания 

Политики Киргизии